Марге́лов — фамилия, известные носители:
 Маргелов, Василий Филиппович (1908—1990) — генерал армии, Герой Советского Союза, командующий ВДВ.
 Маргелов, Александр Васильевич (1945—2016) — Герой Российской Федерации, полковник в отставке. Сын В. Ф. Маргелова.
 Маргелов, Анатолий Васильевич (1938—2008) — доктор технических наук, профессор, соавтор более 100 изобретений в сфере ВПК. Сын В. Ф. Маргелова.
 Маргелов, Виталий Васильевич (1941—2021) — генерал-полковник, в 1997—2003 заместитель директора Службы внешней разведки Российской Федерации, в 2003—2007 — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Сын В. Ф. Маргелова.
 Маргелов, Михаил Витальевич (род. 1964) — российский государственный деятель, в 2001—2014 председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания по международным делам. Сын В. В. Маргелова.
 Маргелов, Геннадий Васильевич (1931—2016) — советский и российский военный деятель, генерал-майор. Сын В. Ф. Маргелова

См. также 
 Маркелов